Nakaya ist der Familienname folgender Personen:

 Fujiko Nakaya (* 1933), japanische Bildhauerin
 Riki Nakaya (* 1989), japanischer Judoka
 Nakaya Ukichirō (1900–1962), japanischer Physiker

Sonstiges:
 Nakaya-Inseln, Inselgruppe vor der Loubet-Küste des Grahamlands, Antarktika